Сперхиос может означать:

 Сперхиос — река в Греции.
 Сперхиос (тральщик) — тральщик времён Второй мировой войны.